Shadow Zone – album di Axel Rudi Pell del 2002
Shadow Zone – album degli Static-X del 2003